Motrice comme adjectif, féminin de moteur, voir :
 Mouvement en mécanique,
 Mouvement en anatomie.

Motrice comme substantif :
 Motrice, véhicule moteur d'un train tel qu'une voiture motorisée d'une rame automotrice (y compris métro, Tramway…)

Homonymie